Lac Brochu peut se référer à:

Toponymes

Petit lac Brochu, La Tuque (ville), Mauricie, Québec.
Lac Brochu, Linton, Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Lac Brochu, Saskatchewan.
Lac Brochu, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec.
Lac Brochu, Halifax (Nouvelle-Écosse), Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Québec.
Lac Brochu, Sept-Îles, Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec.
 Lac Brochu (réservoir Gouin)  (partie de réservoir), La Tuque (ville), Mauricie, Québec.
Passe du Lac Brochu, La Tuque (ville), Mauricie, Québec.